Setouchi pode ser:
Setouchi, cidade japonesa da província de Okayama.
Setouchi, cidade japonesa da província de Kagoshima.

Desambiguação